Leonhard-Frank-Straße steht für:

 Leonhard-Frank-Straße (Berlin)
 Leonhard-Frank-Straße (Dresden), Sachsen
 Leonhard-Frank-Straße (Leipzig), Sachsen
 Leonhard-Frank-Straße (München), Bayern
 Leonhard-Frank-Straße (Suhl), Thüringen
 Leonhard-Frank-Straße (Weimar), Thüringen